Thx è la forma abbreviata scritta della parola inglese thanks, che significa "grazie".

Cinema 
 L'uomo che fuggì dal futuro (THX 1138) – film del 1971 diretto da George Lucas
 Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB – cortometraggio studentesco del 1967 diretto da George Lucas

Altro 
 THX – band elettronica tedesca, attiva all'inizio degli anni '90
 THX – azienda statunitense che offre l'omonimo certificato di qualità per impianti sonori professionali e domestici
 thx – codice ISO 639-3 della lingua the
 THX – sigla IATA dell'Aeroporto Turukhansk nel Territorio di Krasnojarsk, Russia
 Thx – nome abbreviato del gene codificante 30S ribosomal protein Thx

Note

Pagine correlate 
 Thanks

Altri progetti